«Swoon»  — песня The Chemical Brothers, выпущенная в качестве первого сингла с альбома 2010 года Further. 6 мая 2010 года было выложено официальное видео на канале лейбла Parlophone Records в YouTube для продвижения сингла. Радиоверсия «Swoon» была выложена на iTunes 9 мая 2010 года. Песня вошла под номером 100 в UK singles chart, заняв самую низкую позицию в истории группы вплоть до возвращения в хит-парад сначала на 88-е, а затем на 85-е место.

Ремиксы на песню «Swoon» сделали Don Diablo и Boys Noize, дав начало слухам о выходе Swoon EP.

Список композиций 
 «Swoon (Radio Edit)» — 3:06

Музыкальное видео 
Режиссёрами видео на композицию «Swoon» стали Адам Смит и Маркус Люалль, продюсированием занималось американское ответвление Black Dog Films/RSA Films.

Главным персонажем клипа является женщина, вокруг которой проходят мужчины чёрного и голубого цвета. Затем она встречает цветного человека, они вместе прыгают и танцуют. В конце они целуются и их цвета сливаются.

Коммерческий успех 
«Swoon» дебютировал в UK Dance Chart 16 мая 2010 года на 13-м месте, опустившись до 27-й позиции на следующей неделе. 30 мая 2010 года сингл упал на 30-е место, а затем поднялся до 22-го на 4-й неделе. С выходом альбома «Swoon» взобрался на 12-ю позицию вместе с вхождением в Top 100 на 88-е место в UK Singles Chart.

Примечания

Ссылки 

Песни The Chemical Brothers
Синглы Parlophone